Chevillon (Haute-Marne)
 Chevillon (Yonne)

Desambiguações de topônimos